

Patronyme 

  (né en 1948), homme politique tanzanien ;
  (1928-2007), écrivain sportif américain ;
  (né en 1955), écrivain indien ;
  (né en 1938), tireur sportif birman aux Jeux olympiques de 1964 ;
  (mort en 1634), général russe ;
  (né en 1972), homme politique russe, membre de la Douma d'État ;
  (né en 1945), skieur alpin soviétique aux Jeux olympiques de 1964 ;
 , officier militaire birman et ministre des finances.

Voir aussi 

 Toutes les pages dont le titre commence par Shein
 Toutes les pages dont les titres contiennent Shein
Shein (société), détaillant de mode en ligne chinois
 Bei Mir Bist Du Shein, chanson yiddish
 
 Shine

Patronyme juif